Olivier Gillet peut désigner :
 Olivier Gillet (1965-), un historien belge ;
 Olivier Gillet (1965-), un pilote automobile suisse, engagé en rallyes automobiles.